Adolescenza – tratto dell'età evolutiva caratterizzato dalla transizione dallo stato infantile a quello adulto.
 Adolescenza – libro di François Mauriac
 Adolescenza – cortometraggio documentario del 1959 diretto da Francesco Maselli

Pagine correlate 
 Adolescente (disambigua)